Ulica Ludwika Waryńskiego w Warszawie

Nazwę ulica Ludwika Waryńskiego nosiły:
 Ulica św. Gertrudy w Krakowie (1950–1990)
 Ulica Podgórze w Sanoku (1948–1990)

Zobacz też 
 Ludwik Waryński
 Plac Ludwika Waryńskiego w Poznaniu